Českomoravská-Kolben-Daněk, empresa fabricant de material ferroviari de la República Txeca
 Insuficiència renal crònica (del seu nom en anglès Chronic Kidney Disease), síndrome que comporta la pèrdua progressiva de les funcions del ronyó
 Complete Knock Down, sistema logístic basat en el muntatge d'un producte a partir del conjunt de peces separades